En astronomie, Arcturus est une étoile, également appelée α Bootis.
 En musique, Arcturus est une formation de metal avant-gardiste, qui tire son nom de l'étoile susnommée.
 En littérature, le Cycle d'Arcturus est une série de romans de fantasy de Gilles Servat
 Arcturus Mengsk, un des personnages de StarCraft
 Arcturus (essai nucléaire), un essai nucléaire français de 22 kilotonnes tirée le  sur une barge dans le lagon de Mururoa.